Sunman : 

 Sunman (Indiana), localité en Indiana
 , clarinettiste australien